Le pseudonyme Sarah G est employé par :

 Sarah Geronimo, actrice philippine ;
 Sarah Grosjean, humoriste belge.